Saint-Donat ist der Name mehrerer Gemeinden:
 Saint-Donat (La Mitis) in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Donat (Matawinie) in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Donat (Puy-de-Dôme) im französischen Département Puy-de-Dôme

Mit Namenszusatz:
 Saint-Donat-sur-l’Herbasse im französischen Département Drôme

Siehe auch:
 St. Donat (Begriffsklärung)
 Heiliger Donatus